Сямозе́рская во́лость — волость в составе Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Сямозерский погост.

В состав волости входили сельские общества, включающие 79 деревень:
 Сямозерское общество
 Часовенское общество
 Салменижское общество
 Кунгозерское общество
 Лахтинское общество
 Вешкельское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 6706 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 7122 человек. В волости насчитывалось 1551 лошадь, 2959 коров и 4982 головы прочего скота.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4 августа 1920 года в населённых карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна и волость вошла в состав Карельской трудовой коммуны. В 1923 году волость вошла в состав образованной Автономной Карельской ССР.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена, а её территория вошла в Сямозерский район.

В настоящее время территория Сямозерской волости относится к Пряжинскому району Республики Карелия.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 24).
 Сямозерская волость

Волости Петрозаводского уезда
Пряжинский район